Sašo Rajsar, slovenski hokejist, * 18. avgust 1988, Slovenija.

Rajsar je v sloveniji igral za kluba HK Kranjska Gora in HK Acroni Jesenice, v sezoni 2007/08 je igral v danski ligi za Odense IK, nato se je za sezono vrnil k Jesenicam, od sezone 2009/10 pa igral za KHL Medveščak v avstrijski ligi. Sredi sezone 2010/11 se je vrnil k danskem klubu Odense IK. V začetku sezone 2012/13 je prestopil v HK Slavija, ki igra v novoustanovljeni ligi INL.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 19
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 31
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 18

| 7
| 10
| 17
|
| 54
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 20
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 4
| 3
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Odense IK
| Danska 2. liga
| 07/08
|
| 18
| 13
| 10
| 23
|
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Odense IK
| Danska liga
| 07/08
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| +4
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 19
| 24
| 43
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 2
| 2
| 4
| 
| 10
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| KHL Medveščak
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 19
| 9
| 5
| 14
|
| 28
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Team Zagreb
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 12
| 9
| 7
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 273
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Odense IK
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Team Zagreb
Hokejisti HK Slavija